Wolcott kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wolcott (Indiana)
Wolcott (New York)